Seck steht für:

 eine Ortsgemeinde im Westerwaldkreis in Rheinland-Pfalz, siehe Seck

Seck ist der Familienname folgender Personen:

 Anke von Seck (* 1966), deutsche Kanutin, dreifache Olympiasiegerin
 Assane Seck (1919–2012), senegalesischer Politiker
 Charles-Louis Seck (* 1965), senegalesischer Leichtathlet
 Cheick Tidiane Seck (* 1953), malischer Musiker
 Coly Seck (* 1973), senegalesischer Präsident des UN-Menschenrechtsrates
 Demba Seck (* 2001), senegalesischer Fußballspieler
 Doris Seck (1923–2015), deutsche Journalistin und Buchautorin
 Falilou Seck (* 1966), französischer Synchronsprecher, Theater- und Filmschauspieler
 Friedrich Seck (* 1936), deutscher klassischer Philologe und Bibliothekar 
 Hans A. Seck (1935–2016), deutscher Mineraloge
 Idrissa Seck (* 1959), senegalesischer Politiker, Premierminister des Senegal
 Katharina Seck (* 1987), deutsche Fantasy-Schriftstellerin
 Leyti Seck (* 1981), senegalesischer Skirennläufer
 Monika Seck-Agthe (* 1954), deutsche Autorin und Journalistin
 Oumou Sall Seck (* 1968), malische Politikerin und Botschafterin
 Rudolf Seck (1908–1974), deutscher SS-Führer und Lagerkommandant
 Willy Seck (1868–1955), deutscher Motoren- und Fahrzeugbauer

Siehe auch:
 Sec
 Sek